Kurfürstin Therese oder Kurfürstin Theresa oder Kurfürstin Theresia ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Therese Kunigunde von Polen (1676–1730), durch Heirat Kurfürstin von Bayern
 Margarita Theresa von Spanien (1651–1673), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen

siehe auch: